El Torneig de les Tres Nacions de l'any 2008, fou la tretzena edició d'aquesta competició, realitzada entre el 16 de juny i el 21 de juliol. Els All Blacks conquistaren la novena corona de la competició. La competició tornaria al format de 9 partits, i aprofitaria per afegir un seguit de noves recomanacions en el reglament del joc, conegudes com a Experimental Law Variations proposades per la International Rugby Board i que SANZAR ja havia posat en pràctica al Super 14, i que segons diversos estudis suposaven un major nombre d'assaigs i una major espectacularitat en el joc.

Classificació

Resultats 
Horaris en temps local.

Referències 

Edicions del The Rugby Championship
Competicions esportives del 2008